Federico Guillermo III puede hacer referencia a:
 Federico Guillermo III de Sajonia-Altenburgo (1657-1672), Duque
 Federico Guillermo III de Prusia (1770-1840), Rey de Prusia